Spina iliaca anterior superior (SIAS) — een uitsteeksel van het (menselijk) bekken
 SIAS International University — een universiteit in China
 Sias (West Virginia) — een plaats in de Verenigde Staten

Personen 
 Sias Fanoembi — een beeldhouwer
 David Sias (1987) — een voetballer
 Pierre Sias — een pornoacteur